Выгран:

 Выгран, Александр Николаевич (1881-1918)— полковник Русской императорской армии, Георгиевский кавалер.
 Выгран, Владимир Николаевич (1889—1983) — генерал-майор Русской армии Врангеля. Последний живший белый генерал.
 Выгран, Николай Иванович (1857-?)— генерал-лейтенант русской армии и пограничной стражи.